Notgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notgrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Notgrundet (Föglö, Åland), 
 Notgrundet (vid Lillmälö, Pargas), Åboland, 
 Notgrundet (vid Heisala, Pargas), Åboland, 
 Notgrundet (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Notgrundet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Notgrundet (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Notgrundet (vid Långön, Raseborg), Nyland, 
 Notgrundet, Esbo, Nyland, 
 Notgrundet (väster om Melkö, Helsingfors), Nyland, 
 Notgrundet (vid Kallvik, Helsingfors), Nyland,

Se även
Notgrund
Notgrunden
Inre Notgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar